Josep Maria Sans Ciurana (Reus, 1903 – 1973), ciclista
 Josep Maria Sans i Travé (Solivella), historiador i arxiver